Давид Гофен е професионален тенисист от Белгия, роден на 7 декември 1990 г. в Лиеж, Белгия.

Най-доброто му представяне в турнирите от големия шлем е четвърти кръг на Ролан Гарос през 2012 година.

Финали на турнири от ATP Тур

Сингъл: 3 (2–1) 

(з) = В зала

Външни препратки 
 
 

Белгийски тенисисти
Родени в Лиеж